5/1 kan syfta på:

 5 januari
 1 maj (amerikanskt datumformat)